Nystiella pyrrhias är en snäckart som först beskrevs av Watson 1886.  Nystiella pyrrhias ingår i släktet Nystiella och familjen vindeltrappsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Vindeltrappsnäckor
pyrrhias